Battiferri ist der Familienname folgender Personen:
 Giulio Battiferri (1893–1973), italienischer Schauspieler
 Laura Battiferri (1523–1589), italienische Dichterin
 Luigi Battiferri (1610–1682), italienischer Komponist